Sousloví serial killer může označovat:
 sériový vrah (anglicky serial killer) – pachatel sériové vraždy
 Serial Killer – český festival televizních a online seriálů
 Serial Killer (Bloodsport Mix) – remix skladby „Serial Thrilla“ skupiny The Prodigy z alba The Fat of the Land